La liste des artistes contemporains français englobe non seulement les artistes nés et travaillant en France, mais aussi ceux nés à l'étranger et résidents en France. 

Les artistes dits « contemporains » sont soit des artistes actuellement vivants, soit nés après 1945.

A 
 Martine Aballéa (née en 1950)
 Adel Abdessemed (né en 1971)
 Saâdane Afif (né en 1970)
 Jean-Michel Alberola (né en 1953)
 Jef Aérosol (né en 1957)
 Kader Attia (né en 1970)
 Pierre Ardouvin (né en 1955)

B 
 Eric Bruni (né en 1968)
 Gilles Barbier (né en 1965)
 Eliz Barbosa (née en 1973)
 Jean-Pierre Bertrand (1937-2016)
 Valérie Belin (née en 1964)
 Julie Béna (née en 1982)
 Carole Benzaken (née en 1964)
 Michel Blazy (né en 1966)
 François Boisrond (né en 1959)
 Christian Boltanski (1944-2021)
 Marie Bourget (1952-2016)
 Hans Bouman (né en 1951)
 Céleste Boursier-Mougenot (né en 1961)
 Bouteiller Cedric (né en 1970)
 Daniel Buren (né en 1938)
 Jean-Marc Bustamante (né en 1952)

C 
 Michaël Cailloux (né en 1975)
 Sophie Calle (née en 1953)
 Louis Cane (né en 1943)
 Mircea Cantor (né en 1977)
 Thomas Charvériat (né en 1974)
 Grégory Chatonsky (né en 1971)
 Claude Closky (né en 1963)
 Philippe Cognée (né en 1957)
 Delphine Coindet (née en 1969)
 Robert Combas (né en 1957)
 Vincent Corpet (né en 1958)
 Anne‑Lise Coste (née en 1973)
 Christine Crozat (née en 1952)

D 
 Nicolas Darrot (né en 1972)
 Damien Deroubaix (né en 1972)
 Marc Desgrandchamps (né en 1960)
 Laurent Dessupoiu (né en 1969)
 Jean Dometti (né en 1950)
 Hervé Di Rosa (né en 1959)
 Reynald Drouhin (né en 1969)

F 
 Bernard Frize (né en 1954)
 Feng Xiao-Min (né en 1959)

G 
 Cyprien Gaillard (né en 1980)
 Gérard Garouste (née en 1946)
 Dominique Gonzalez-Foerster (née en 1965)
 Speedy Graphito (né en 1961)
 Laurent Grasso (né en 1972)
 Loris Gréaud (né en 1979)
 Olivier Grossetête (né en 1973)
 Jean-Lucien Guillaume (né en 1960)
 Marie-Ange Guilleminot (née en 1960)
 Cristine Guinamand (née en 1974)
 Klaus Guingand (né en 1962)

H 
 Camille Henrot (née en 1978)
 Thomas Hirschhorn (né en 1957)
 Pierre Huyghe (né en 1962)
 Fabrice Hyber (né en 1961)
 Rémy Hysbergue (né en 1967)
 Herco Vitulli (né en 1965)

I

J 
 Pierre Joseph (né en 1965) 
  (née en 1964) 
 Valérie Jouve (née en 1964)
 Carole Jury (née en 1975)

K 
 Fred Kleinberg (né en 1966)
 Youcef Korichi (né en 1974)
 Kosta Kulundzic (né en 1972)
 Kilat (né en 1961)

L 
 Bertrand Lavier (né en 1949)
 Suzanne Lafont (née en 1949)
 Claude Lévêque (né en 1953)
 Benjamin Loyauté (né en 1979)
 Laurent La Gamba (né en 1967)

M 

 Didier Marcel (né en 1961)
 Philippe Mayaux (né en 1961)
 Corinne Medina-Saludo (née en 1961)
 Jérôme Mesnager (né en 1961)
 Annette Messager (née en 1943)
 Miss.Tic (née en 1956)
 Ksenia Milicevic (née en 1942)
 Did Morères (né en 1966)
 Frank Morzuch (né en 1951)
 Jean-Luc Moulène (né en 1955)
 Patrick Moya (né en 1955)

N

O 
 Orlan (née en 1947)
 Jean-Michel Othoniel (né en 1964)

P 
 Bernard Pagès (né en 1940)
 Philippe Parreno (né en 1964)
 Philippe Pasqua (né en 1965)
 Bruno Peinado (né en 1970)
 Jacques Perconte (né en 1974)
 Ernest Pignon-Ernest (né en 1942)
 Laure Prouvost (née en 1978)

Q

R 
 Philippe Ramette (né en 1961)
 Dorothée Louise Recker (née en 1984)
 Bettina Rheims (née en 1952)
 Raphaëlle Ricol (née en 1974)
 Georges Rousse (né en 1947)

S 
 Axel Sanson (né en 1975)
 Édouard Sautai (né en 1965)
 Saype (né en 1989)
 Wayne Sleeth (né en 1966)
 Quentin Spohn (né en 1984)
 Lise Stoufflet (née en 1989)

T 
 Antoni Taulé (né en 1945)
 Richard Texier (né en 1955)

U

V 
 Xavier Veilhan (né en 1963)
 Felice Varini (né en 1952)
 VLP (collectif)
 Vuk Vidor (né en 1965)
 François Vigorie (né en 1953)

W 
 Wang Du  (né le 1956)
 Elsa Werth (née en 1985)

X

Y

Z 
 Raphaël Zarka (né en 1977)

contemporain français

art contemporain